The Truth (1920), een Amerikaanse stomme film uit 1920
The Truth (2012) (ook bekend als The Dark Truth), een Amerikaanse thriller uit 2012
The Truth (2019) (ook bekend als La Vérité), een Franse dramafilm uit 2019
The Truth (Prince), een album van Prince uit 1998
The Truth (Beanie Sigel), een album van Beanie Sigel uit 1999
De Waarheid (Pratchett) (Engels The Truth), het 25e boek uit de schijfwereld-serie (Engels: Discworld), geschreven door Terry Pratchett, uit 2000